Serpent steht für:

 Serpent (Musikinstrument), historisches Musikinstrument
 Serpent (Verschlüsselung), Verschlüsselungsalgorithmus
 Serpent (Mythologie), Gottheit in Form einer Schlange
 Serpent (Band), schwedische Band
 HMS Serpent, Schiff der britischen Marine
 Serpent-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Serpent ist der Familienname folgender Personen:
 François Serpent (* 1971), estnischer Schriftsteller

Le Serpent ist der Originaltitel folgender Filme:

 Le Serpent, Originaltitel von Die Schlange (1973), französisch-deutsch-italienischer Film von Henri Verneuil
 Le Serpent, Originaltitel von Die Schlange (2007), französischer Film von Eric Barbier

The Serpent ist der Originaltitel von Die Schlange (2021), einer britischen Thriller-Fernsehserie über den französischen Serienmörder Charles Sobhraj